Бараево:

 Бараево — населённый пункт в Сербии, округе Белград, центр общины Бараево.
 Бараево — община в Сербии, входит в округ Белград.